Cette page contient les pages d'homonymie de Alien et Aliens.

« Alien »   est un terme anglais issu de l'ancien français signifiant « étranger » au sens large (ce mot a toujours ce sens, notamment en anglais américain, où un immigrant étranger par exemple peut être désigné comme alien). En français, le mot a pris aujourd'hui le sens restreint d'extraterrestre (nom et adjectif).

Science-fiction 
 Alien, créature extraterrestre

Films 
 
 1979 : Alien, le huitième passager (Alien) de Ridley Scott
 1980 : Le monstre attaque (Alien 2 sulla Terra) de Ciro Ippolito 
 1986 : Aliens, le retour (Aliens) de James Cameron
 1989 : Alien, la créature des abysses (Alien degli abissi) de Antonio Margheriti
 1992 : Alien 3 de David Fincher
 1997 : Alien, la résurrection (Alien: Resurrection) de Jean-Pierre Jeunet
 2012 : Prometheus de Ridley Scott
 2017 : Alien: Covenant de Ridley Scott
  deux films (2004 et 2007)

Jeux vidéo 
 1982 : Alien
 1984 : Alien
 1987 : Aliens développé par Square pour MSX d'après le film de James Cameron
 1992 : Alien 3
 1993 : Alien3: The Gun
 1995 : Aliens: A Comic Book Adventure
 1996 : Alien Trilogy
 2000 : Alien Resurrection
 2011 : Aliens: Infestation
 2013 : Aliens: Colonial Marines
 2014 : Alien: Isolation
 2019 : Alien: Blackout

Informatique 
 alien, commande unix
 AlienVault, éditeur américain de produits logiciels de sécurité informatique
 Alienware, entreprise américaine de matériel informatique spécialisée dans les PC de gaming, filiale de Dell

Musique 
 Alien, bande originale du film de 1979
 Alien T, DJ italien
 Alien Boys, groupe allemand de rock, ayant existé entre 1987 et 1994 
 Alien, chanson du groupe Tokio Hotel, c'est aussi le surnom donné à leurs fans
 A.L.I.E.N., 4 album du groupe de metal indus "LECKS Inc." sortie chez "M&O music" / Distribué par Season Of Myst

Autres 
 Alien, jeu de rôle paru en 2020 en France, édité par Arkhane Asylum Publishing sous licence Frida liban ab
 Alien, parfum de Thierry Mugler (2005)

Aliens

Presse 
 Aliens, magazine francophone consacré à l'ufologie

Films et jeux vidéo 
 Aliens, le retour (1986), film de James Cameron
 Aliens: A Comic Book Adventure (1995), jeu vidéo
 Aliens: Infestation (2011), jeu vidéo
 Aliens: Colonial Marines (2013), jeu vidéo

Autres 
 Aliens, jeu de rôle paru en 1990, inspiré par le film Aliens le retour, sorti en 1986
 Aliens, série de comics ayant pour thème l’univers de la franchise Alien
 Aliens, dans l'univers du manga Gantz, des ennemis récurrents